Termin cikloheksadien ima više značenja:
 1,3-Cikloheksadien
 1,4-Cikloheksadien